Kandell ist der Name von 

 David Kandel (auch Kandell oder Kannel; * um 1520, † um 1590), Grafiker der Renaissance
 John Kandell (1925–1991), schwedischer Architekt, Maler und Designer

Siehe auch: Kandel